Процедура (від лат. procedo – просуваюсь, проходжу) може означати:
 Офіційно встановлений чи узвичаєний порядок здійснення, виконання або оформлення чого-небудь.
 Офіційно встановлений чи прийнятий за звичаєм, традицією порядок проведення якихось громадських заходів, послідовність дій при здійсненні якихось справ, розв’язанні проблем.
 Дипломатична процедура.

 Ряд яких-небудь дій, хід виконання чого-небудь. 

 Процедура (програмування) — блок з формальними параметрами або без них, виконання якого відбувається після приведення його до стану готовності до виконання. 

 Асинхронна процедура — процедура, що виконується одночасно з іншими частинами програми.

 Процедура бази даних — процедура, що автоматично викликається системою керування базою даних в процесі виконання умов, що вказані для даної процедури у схемі бази даних.
 Процедура вимикання — 1) послідовність операцій за умови завершення сеансу зв'язку користувача з системою; 2) процедура вилучення задачі з системного журналу.
 Процедура виправлення помилок — стандартна процедура відтворення обчислювального процесу за умови виявлення помилок.
 Процедура реєстрації — 1) процедура встановлення зв'язку з вилученим абонентом; 2) процедура фіксації події у системному журналі.
 Стандартна процедура – процедура, функції якої визначені деякою алгоритмічною мовою, а реалізація забезпечується системою програмування.
 Фонова процедура - альтернативною до нормального виконання процесу, виконується одночасно з іншими  кількома іншими процедурами.

Медицина 
 Лікувальний захід, переважно призначений лікарем.
 Процедура Бенталла - кардіохірургічна операція.

Див. також 
 Процес
 Де-юре

Джерела 
 
 Шведа Ю. Політичні партії. Енциклопедичний словник.- Львів: Астролябія.- 2005.- 488 с.
 Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник.- Львів: Тріада плюс.- 2004.- 528 с.
 Обушний М. І., Примуш М.В., Шведа Ю. Р. Партологія: Навч. посібник / За ред. М. І. Обушного.- К.: Арістей.- 2006.- 432 с.

Література 
Юридична процедура //

Посилання 
 Процедура  //